Тулюшка — название населённых пунктов в России:

 Тулюшка — посёлок при станции в Куйтунском районе Иркутской области.
 Тулюшка — село в Куйтунском районе Иркутской области.